Il singolare dell'Eurocard Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Krajicek ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6–4, 6–3, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1998
ATP Tour 1998